Presles ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Presles (Isère) im Département Isère, Frankreich
 Presles (Val-d’Oise) im Département Val-d'Oise, Frankreich
 Presles-en-Brie im Département Seine-et-Marne
 Presles-et-Boves im Département Aisne
 Presles-et-Thierny im Département Aisne

weitere Orte:

 Presles (Calvados), ehemalige Gemeinde im Département Calvados, Frankreich
 Presles, Ortschaft in der Gemeinde Menthon-Saint-Bernard im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Presles (Hennegau), Ortschaft in der Gemeinde Aiseau-Presles, Provinz Hennegau, Belgien

Siehe auch:
 Presle